Quionis d'Esparta, atleta espartà 
 Quionis de Corint, escultor grec